Correa (spanisch) bzw. Corrêa (portugiesisch) ist der Familienname folgender Personen:

Namensträger

A 
 Alberto Taveira Corrêa (* 1950), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Belém do Pará
 Alegre Corrêa (* 1960), brasilianischer Musiker
 Alejandro Correa (* 1979), uruguayischer Fußballspieler
 Aline Corrêa (* 1973), brasilianische Politikerin
 Ángel Correa (* 1995), argentinischer Fußballspieler
 Armando Corrêa da Silva (1931–2000), brasilianischer Geograph
 Antonio de Hornedo Correa (1915–2006), peruanischer katholischer Geistlicher

B 
 Belarmino Correa Yepes (1930–2020), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von San José del Guaviare

C 
 Caio Canedo Corrêa (* 1990), brasilianischer Fußballspieler, siehe Caio Canedo

 Cecilia Álvarez-Correa (* 1953), kolumbianische Politikerin
 Charles Correa (1930–2015), indischer Architekt und Stadtplaner
 Christian Corrêa Dionisio (* 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Christine Correa (* 1955), US-amerikanische Jazzsängerin indischer Herkunft
 Clarissa Corrêa da Silva (* 1990), deutsche Fernsehmoderatorin und Redakteurin

D 
 Daniel Corrêa Freitas (1994–??), brasilianischer Fußballspieler
 Darwin Correa (* 1977), uruguayischer Kanute
 David Corrêa da Fonseca (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Difunta Correa († 1841), argentinische Frau einer Legende
 Diva Diniz Corrêa (1918–1993), brasilianische Meeresbiologin
 Djalma Corrêa (1942–2022), brasilianischer Perkussionist und Komponist

E 

 Eric Correa (* 1968), US-amerikanischer Perkussionist

F 
 Fernando Correa (* 1974), uruguayischer Fußballspieler

G 
 Guillermo Correa (* 2001), chilenischer Stabhochspringer
 Gustavo Correa (1914–1995), kolumbianischer Romanist

H 
 Haílton Corrêa de Arruda (* 1937), brasilianischer Fußballtorhüter
 Haroldo Corrêa de Mattos (1923–1994), brasilianischer Politiker
 Héctor Correa, uruguayischer Fußballspieler
 Héctor Correa Letelier (1915–2004), chilenischer Rechtsanwalt, Politiker und Diplomat
 Heriberto Correa Yepes (1916–2010), kolumbianischer Bischof

I 
 Irineu Riet Correa (* 1945), uruguayischer Politiker

J 

 Jaime Enrique Duque Correa (1943–2013), kolumbianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von El Banco
 João Batista Corrêa Néri (1863–1920), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Campinas
 Joaquín Correa (* 1994), argentinischer Fußballspieler

 Juan Correa de Vivar († 1566), spanischer Maler der Renaissance
 Juan de Dios Vial Correa (1925–2020), chilenischer Mediziner
 Juan Manuel Correa (* 1999), ecuadorianisch-US-amerikanischer Automobilrennfahrer

L 
 Lincoln Corrêa dos Santos (* 2000), brasilianischer Fußballspieler, siehe Lincoln (Fußballspieler, 2000)
 Lou Correa (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 Luciano Corrêa (* 1982), brasilianischer Judoka
 Luis Correa (1928–1992), argentinischer Tangosänger
 Luis Fernando Jaramillo Correa (1935–2011), kolumbianischer Politiker

M 
 Maevia Noemí Correa (1914–2005), argentinische Botanikerin
 Manuel Pio Corrêa (1874–1934), portugiesischer Botaniker
 Marcos Aoás Corrêa (* 1994), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marquinhos (Fußballspieler, 1994)
 María Auxiliadora Correa Zamora (* 1972), spanische Politikerin, MdEP
 Mariza Corrêa (1945–2016), brasilianische Anthropologin und Feministin
 Matheus Correa (* 1999), brasilianischer Leichtathlet
 Maurício Corrêa (1934–2012), brasilianischer Politiker und Jurist
 Mayuto Correa (* 1943), brasilianischer Musiker
 Micky Correa (1913–2011), indischer Bigband-Leader
 Miguel Antonio Correa (* 1983), argentinischer Kanurennsportler
 Milton Corrêa Pereira (1919–1984), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Manaus

N 
 Néstor Correa (* 1974), uruguayischer Fußballspieler
 Nicolás Correa (* 1983), uruguayischer Fußballspieler

O 
 Omar Correa, uruguayischer Fußballspieler

P 
 Pablo Correa (* 1967), uruguayisch-französischer Fußballspieler und -trainer

R 
 Rafael Correa (* 1963), ecuadorianischer Politiker, Präsident von 2007 bis 2017
 Raimundo Correa (* 1950), brasilianischer Fußballspieler
 Renan Correa (* 2004), brasilianischer Sprinter
 Rober Correa (* 1992), spanischer Fußballspieler
 Rubem Antônio Corrêa Barbosa (* 1952), brasilianischer Diplomat
 Rubén Correa (* 1941), peruanischer Fußballtorwart

T 
 Tara Correa-McMullen (1989–2005), US-amerikanische Schauspielerin
 Thade Jude Correa (* 1983), US-amerikanischer Komponist und Lyriker
 Tomás Correa (* unbekannt), uruguayischer Radrennfahrer
 Tomi Correa (* 1984), spanischer Fußballspieler

W 
 Waldemar Correa († 1990), uruguayischer Radsportler

Y 
 Yercinia Correa (* 1979), venezolanische Fußballschiedsrichterin

Siehe auch 
 Correa (Gattung), Pflanzengattung in der Familie der Rautengewächse
 Palacio Correa
 Correia
 Corea

Familienname
Spanischer Personenname